HMS Öland eller Öland har tre fartyg döpts till i svenska flottan:

Öland (1681), var ett örlogsskepp sjösatt 1681.
Öland (1705), var ett örlogsskepp sjösatt 1705.
, var en jagare sjösatt 1945.

Se även
Öland